Il doppio del torneo di tennis Malta Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alejandro Hernández e Óscar Ortiz che hanno battuto in finale Aleksandar Kitinov e Martin Zumpft 6-2, 3-6, 6-1.

Teste di serie 

 Aleksandar Kitinov /  Martin Zumpft (finale)
 Tamer El Sawy /  Tom Vanhoudt (primo turno)

 Andrei Pavel /  Glenn Wilson (quarti di finale)
 Noam Behr /  Eyal Ran (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Malta Challenger 1996